Zaida (muller d'Alfons VI) (1063-1107), princesa musulmana de l'Àndalus, nora d'al-Mútamid i concubina d'Alfons VI de Castella, amb qui va tenir l'infant Sancho Alfónsez
 Zaida (Marroc), comuna rural de la província de Midelt, a la regió de Drâa-Tafilalet, al Marroc
 Zaida  o Zaide , singspiel inconclús en dos actes compost per Wolfgang Amadeus Mozart i basat en el llibret de Johann Andreas Schachtner 
 La Zaida, municipi a la comarca de la Ribera Baixa de l'Ebre (província de Saragossa, l'Aragó)
 Llacuna de la Zaida, a la comarca del Camp de Daroca (província de Saragossa, l'Aragó)